Порос () е село в Република Гърция, дем Бер (Верия), област Централна Македония.

География 
Селото е разположено на десния бряг на Бистрица срещу Асомата и Агия Варвара (Варварес).

История

Бележки 

Села в дем Бер